Neopeltis är ett släkte av svampar. Neopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neopeltis